

Алба — місто, штат Міссурі
 Алба — місто, штат Пенсільванія
 Алба — місто, штат Техас

Алба () — румунський повіт у Трансильванії.
 Алба () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Худешть.
 Алба () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Ізвоареле.

Див. також 
 Альба